BRE peut faire référence à :
  ;
 .
 BRE Environmental Assessment Method (où BRE signifie Building Research Establishment), une méthode d'évaluation du comportement environnemental des bâtiments.

Bre peut faire référence à :
 breton, selon la liste des codes ISO 639-2 alpha-3 ;
 Breguet Bre 521, un avion.

 Stéphane Bré (1966-), un arbitre français de football.

 , un village du quartier de  de Lugano, proche du Monte Brè, dans le canton du Tessin en Suisse ;
 Monte Brè, un sommet des Alpes situé à l'est de Lugano, dans le canton du Tessin en Suisse.
 Bré, un mot servant en breton à désigner des hauteurs, avec ses variantes bren, bran, brin, bron (ce dernier avec le sens spécifique de hauteur arrondie).

Notes et références